Samsung SCH-X590 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Samsung SCH-E380
 Sanyo SCP-8100
 Sanyo SCP-5300
 Motorola MS250
 Samsung SCH-X580

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=SCH-X590 

X